Tallkrogen – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Tallkrogen – stazione della metropolitana di Stoccolma